Кашира может означать:
 Кашира — город областного подчинения в Московской области.
 Городское поселение Кашира — бывшее муниципальное образование в Московской области.
 Городской округ Кашира — муниципальное образование в Московской области.
 Кашира-Пассажирская — железнодорожная станция в Московской области.
 Кашира — деревня в Маловишерском районе Новгородской области России.
 Кашира, Ежи — священник, мученик, блаженный католической церкви.
 Кашира, Павел Тимофеевич (1914—1984) — навалоотбойщик шахты № 5/7 треста «Анжероуголь» комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда.